

Ludzie związani z Jazłowcem 
[[Plik:Martin Battle of Yazlovets.jpg|mały|200px|Pierre-Denis Martin Jan III Sobieski podczas Bitwy pod Jazłowcem''', 1684, Schleissheim, Bawaria]]
 Mikołaj Gomółka – wybitny kompozytor doby renesansu, prawdopodobnie, tutaj jego miejsce śmierci i pochówku.
 Jan Damascen Sokołowski OP – przeor klasztoru dominikanów w Jazłowicu.
 Spendowska Rypsyma, imię zakonne Benedykta (zm. 1730) – założycielka klasztoru mniszek ormiańskich w Jazłowcu, współzałożycielka i przełożona klasztoru we Lwowie, następnie benedyktynka obrządku ormiańskiego; była córką Stefana, wójta ormiańskiego w Jazłowcu (zm. ok. 1671), prawdopodobnie bratanicą Bogdana Spendowskiego
 Helena Fortunata Spendowska (ok. 1669–1751) – ksienia benedyktynek ormiańskich we Lwowie w latach 1710–1751, krewna Benedykty; portrety Heleny i Benedykty znajdowały się w katedrze ormiańskiej we Lwowie.
 Spendowski (Spędowski) Bogdan (pierwotnie Szeferowicz Astwadzadur) – wójt jazłowiecki, tłumacz języka tureckiego, sekretarz królewski, poseł polski do Turcji.
 Jan III Sobieski – król, dowódca polski podczas bitwy pod Jazłowcem. Użył twierdzy jazłowieckiej jako więzienia dla jeńców mołdawskich.
  (1674-1742) – malarz francuski, autor obrazu Bitwa pod Jazłowcem.
 Israel Baal Szem Tow (1698-1760) – nauczyciel m.in. w Jazłowieckim chederze. Główny założyciel Chazydyzmu polskiego.
 Julian Ursyn Niemcewicz napisał utwór, pt. Duma – Zamek w Jazłowcu.
 Tomasz Oskar Sosnowski (1810-1886) – Polski rzeźbiarz, autor posągu z marmuru Pani Jazłowieckiej, 1883.
 Sadok Barącz OP (1814-1892), dominikanin, historyk autor "Pamiątek jazłowieckich".
 Jadwiga Mazurkiewiczowa (zm. 21 listopada 1919) – nauczycielka miejscowej 5-klasowej szkoły
 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich – 11 do 13 lipca 1919 r. pułk odparł atakujące oddziały ukraińskie i nie dopuścił wroga do klasztoru Sióstr Niepokalanek.
 Konstanty Plisowski – Polski generał. W wojnie polsko-ukraińskiej, 11 lipca 1919 roku, dowodził szarżą pod Jazłowcem
 Teresa Łubieńska (1884-1957) – działaczka społeczna, porucznik Armii Krajowej.

 Szkoła i klasztor Niepokalanek 

 Właściciele Jazłowca 
 Teodoryk Buczacki Jazłowiecki – kasztelan halicki,  kasztelan kamieniecki i starosta podolski.
 Jerzy Jazłowiecki – hetman wielki (bez formalnej nominacji) i polny koronny, wojewoda podolski i ruski, kasztelan kamieniecki, starosta czerwonogrodzki, kamieniecki, lubaczowski, latyczowski, chmielnicki, śniatyński.
 Mikołaj Jazłowiecki – starosta śniatyński, czerwonogrodzki i sokalski.
 Hieronim Jazłowiecki – wojewoda podolski, starosta czerwonogrodzki i sokalski.
 Stanisław Koniecpolski – hetman wielki koronny.
 Aleksander Koniecpolski (1620–1659) – wojewoda sandomierski, regimentarz koronny
 Stanisław Koniecpolski – wojewoda podolski
 Teodor Józef Lubomirski – wojewoda krakowski
 Kasper Lubomirski – generał lejtnant wojsk rosyjskich
 Stanisław Poniatowski, ojciec króla
 Stanisław August Poniatowski – król
 baron Wiktor Błażowski, syn wojskiego lwowskiego Dominika
 baron Krzysztof Leonard Karol Błażowski (ur. 1807 w Jazłowcu, zm. 1888 w Nowosiółce Jazłowieckiej), syn Wiktora, członka stanów galicyjskich, wnuk wojskiego lwowskiego Dominika, członka stanów galicyjskich w r. 1817Krzysztof Leonard Karol bar. Błażowski z Jazłowca h. Sas (ID: 1.1091.93).

 Honorowi obywatele miasta Jazłowca 
 Ludwik Bernacki – c.k. urzędnik, starosta powiatowy buczacki, kawaler Orderu Korony Żelaznej III klasy, Honorowy obywatel miast Buczacz, Busk, Jaworów, Krakowiec, Monasterzyska.
 dr Edward Krzyżanowski – polski lekarz, działacz społeczny, honorowy obywatel miasta Buczacza.
 Norbert Lorsch – Honorowy obywatel Buczacza.
 Emil Schutt – sekretarz namiestnictwa, starosta powiatowy buczacki i jaworowski, honorowy obywatel miast Buczacza, Jaworowa, Monasterzysk.
 Józef Harasymowicz – Honorowy obywatel miast Monasterzyska, Zator

 Proboszczowie 
 Jan Kuropatwa, m.in. w 1482
 Stanisław Kostka Piotr Błażowski (zm. 1821) – kanonik lwowski
 ks.-dr Andrzej Kraśnicki (ur. 1895)

 Urzędnicy 
 Ludwik Repka (w 1868 niem. selbstst. adjunkt w miejscowym prowizorycznym sądzie powiatowym)

 Urodzeni w Jazłowcu 
 Roman Wilhuszynśkyj – ukraiński snycerz i rzeźbiarz.
 Karol Dominik Witkowski, w USA jako Karl Witkowski'' (ur. 16 sierpnia 1860, zm. 17 maja 1910 w Newark) – malarz portrecista, połowę swojego życia spędził na emigracji w USA.

Pochowani 
 Zygmunt i Jan Żuliccy herbu Janina
 Marcelina Darowska – mistyczka, fundatorka, katechetka
 Zofia Stefania Ustyanowicz – siostra zakonna, przełożona w Maciejowie. Zamordowana pod Jazłowcem
 Laetitia Maria Szembek – uczennica w Jazłowcu, potem siostra zakonna i ekonomka w domu generalnym Niepokalanek. Zamordowana pod Jazłowcem

Przypisy